Lulie steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Lully FR im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Lully VD im Kanton Waadt, Schweiz

Siehe auch:
 Luli
 Lulli
 Lully